Барни има више значења:
 Барни (Калифорнија)
 Барни (Северна Дакота)